Ота́р Ива́нович Чила́дзе (, 1933—2009) — грузинский писатель, , драматург. В 1998 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Биография 
Родился 20 марта 1933 года в Сигнахи, Грузия. В 1938 году пошёл в первый класс батумской средней школы. В 1956 году окончил факультет филологии по специальности журналистика в Тбилисском государственном университете. В 1958—1964 годах работал в журнале «Цискари». С 1991 года преподавал в Тбилисском театральном институте. С 1997 был главным редактором журнала «Мнатоби». В 1998 году, как пишет А. Л. Эбаноидзе, Отар Чиладзе был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Умер 1 октября 2009 года в Тбилиси. Похоронен в Пантеоне Мтацминда.

Награды и премии 
 Государственная премия Грузинской ССР имени Шота Руставели (1983)
 Орден Дружбы народов (1984)
 Премия имени Ильи Чавчавадзе (1997)
 Почётный гражданин города Тбилиси
 Орден Чести (1997)

Библиография

Проза 
 «Шёл по дороге человек» (1972—1973)
 «И всякий, кто встретится со мной…» (1976, рус. пер. 1979)
 «Железный театр» (1981)
 «Мартовский петух» (1991)
 «Авелум» (1995)
 «Годори» (2003)

Примечания

См. также 
 

 
Грузинские писатели
Почётные граждане Тбилиси
Переводчики прозы и драматургии на грузинский язык
Выпускники Тбилисского государственного университета
Магический реализм в литературе